Coppa Italia 2011/2012, (officiellt: TIM Cup av sponsorskäl) var den 64:e säsongen av turneringen. 78 lag deltog i turneringen som Napoli från Neapel vann, före Juventus från Turin.

Deltagande lag
Serie A (20 lag)

 Atalanta (Omgång 3)
 Bologna (1/8) 
 Cagliari (Omgång 4)
 Catania (Omgång 4)
 Cesena (1/8)

 Chievo (1/4)
 Fiorentina (1/8)
 Genoa (1/8)
 Internazionale (1/4)
 Juventus (Final)

 Lazio (1/4)
 Lecce (Omgång 3)
 Milan (Semifinal)
 Napoli (Mästare)
 Novara (1/8)

 Palermo (1/8)
 Parma (Omgång 4)
 Roma (1/4)
 Siena (Semifinal)
 Udinese (1/8)

Serie B (22 lag)

 AlbinoLeffe (Omgång 3)
 Ascoli (Omgång 3)
 Bari (Omgång 4)
 Brescia (Omgång 3)
 Cittadella (Omgång 3)
 Crotone (Omgång 4)

 Empoli (Omgång 4)
 Grosseto (Omgång 3)
 Gubbio (Omgång 4)
 Juve Stabia (Omgång 2)
 Livorno (Omgång 3)
 Modena (Omgång 4)

 Nocerina (Omgång 3)
 Padova (Omgång 3)
 Pescara (Omgång 2)
 Reggina (Omgång 3)
 Sampdoria (Omgång 3)
 Sassuolo (Omgång 3)

 Torino (Omgång 3)
 Varese (Omgång 2)
 Verona (1/8)
 Vicenza (Omgång 2)

Lega Pro (27 lag)

 Alessandria (Omgång 2)
 Avellino (Omgång 3)
 Barletta (Omgång 1)
 Benevento (Omgång 2)
 Carpi (Omgång 2)
 Carrarese (Omgång 2)
 Como (Omgång 1)

 FeralpiSalò (Omgång 1)
 Foggia (Omgång 2)
 Frosinone (Omgång 2)
 L'Aquila (Omgång 2)
 Latina (Omgång 1)
 Lumezzane (Omgång 2)
 Piacenza (Omgång 2)

 Pisa (Omgång 2)
 Portogruaro (Omgång 1)
 Prato (Omgång 2)
 Pro Patria (Omgång 1)
 Reggiana (Omgång 1)
 Siracusa (Omgång 2)
 Sorrento (Omgång 2)

 Spezia (Omgång 2)
 Taranto (Omgång 2)
 Trapani (Omgång 1)
 Triestina (Omgång 3)
 Tritium (Omgång 1)
 Virtus Lanciano (Omgång 1)

LND - Serie D (9 lag)

 Bacoli Sibilla (Omgång 1)
 Casertana (Omgång 1)
 Castel Rigone (Omgång 2)

 Pomigliano (Omgång 1)
 Pontedera (Omgång 1)

 Saint-Christophe (Omgång 1)
 Tamai (Omgång 1)

 Teramo (Omgång 1)
 Voghera (Omgång 1)

Format
 Eliminationsomgång (singelmöten)
 Omgång 1: 36 lag från Lega Pro och Serie D
 Omgång 2: 18 segrande lag från omgång 1, med 22 Serie B-lag
 Omgång 3: 20 segrande lag från omgång 2, med 12 Serie A-lag
 Omgång 4: 16 segrande lag från omgång 3
 Slutspel Åttondelsfinal (singelmöten)
 Kvartsfinal (singelmöten)
 Semifinal (två möten)
 Final' vid Stadio Olimpico i Rom

Eliminationsomgång

Sektion 1

Matcher

Sektion 2

Matcher

Sektion 3

Matcher

Sektion 4

Matcher

Sektion 5

Matcher

Sektion 6

Matcher

Sektion 7

Matcher

Sektion 8

Matcher

Slutspel

Spelträd

Åttondelsfinaler

Kvartsfinaler

Semifinaler

Omgång 1

Omgång 2

Final

Källor
 

2011 i Italien
2012 i Italien
2011/2012
Fotbollssäsongen 2011/2012